Monnières puede referirse a:
Monnières, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Monnières, comuna francesa situada en el departamento de Loira Atlántico.